

Belgique 
 Collégiale Saint-Barthélemy de Liège (Province de Liège)
 Église Saint-Barthélemy de Bousval (Province du Brabant wallon)
 Église Saint-Barthélémy de Mouscron (province de Hainaut)

France 
Avec la graphie Saint-Barthélemy (un  seul accent aigu)
 Église Saint-Barthélemy d'Allas (Saint-André-d'Allas, Dordogne)
 Église Saint-Barthélemy d'Ars (Creuse)
 Église Saint-Barthélemy de Bauzens (Ajat, Dordogne)
 Église Saint-Barthélemy de Bélesta (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Barthélemy de Bouzic (Dordogne)
 Église Saint-Barthélemy de Castelnau-de-Lévis (Tarn)
 Église Saint-Barthélemy du Fossat (Ariège)
 Église Saint-Barthélemy de Gumières (Loire)
 Église Saint-Barthélemy de Jonqueroles (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Barthélemy de La Cassagne (Dordogne)
 Église Saint-Barthélemy de La Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher)
 Église Saint-Barthélemy de Listrac-de-Durèze (Gironde)
 Église Saint-Barthélemy de Paris (située dans l'île de la Cité - détruite)
 Église Saint-Barthélemy de Poyartin (Landes)
 Église Saint-Barthélemy de Rion-des-Landes (Landes)
 Église Saint-Barthélemy de Rochecolombe (Ardèche)
 Église Saint-Barthélemy de Saccourvielle (Haute-Garonne)
 Église Saint-Barthélemy de Savers (Haute-Garonne)
 Église Saint-Barthélemy de Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne)
 Église Saint-Barthélemy de Vaugines, (Vaucluse)

Avec la graphie Saint-Barthélémy (deux accents aigus)
 Église Saint-Barthélémy de Bénévent-l'Abbaye (Creuse)
 Église Saint-Barthélémy de Blanzac (Charente)
 Église Saint-Barthélémy de Bramevaque (Hautes-Pyrénées)
 Église Saint-Barthélémy de Cahors (Lot)
 Église Saint-Barthélémy de Caumont (Ariège)
 Église Saint-Barthélémy de Chaspuzac (Haute-Loire)
 Église Saint-Barthélémy de Chénérailles (Creuse)
 Église Saint-Barthélémy de Confolens (Charente)
 Église Saint-Barthélémy de Connage (Ardennes)
 Église Saint-Barthélémy de Grandjean (Charente-Maritime)
 Église Saint-Barthélemy de Laplume (Lot-et-Garonne)
 Église Saint-Barthélémy de Liginiac (Corrèze)
 Église Saint-Barthélémy-et-Saint-Laurent de Loché-sur-Indrois (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Barthélémy de Mont (Hautes-Pyrénées)
 Église Saint-Barthélémy de Montsapey (Savoie)
 Église Saint-Barthélémy de Moussages (Cantal)
 Église Saint-Barthélémy de Poncey-sur-l'Ignon (Côte-d'Or)
 Église Saint-Barthélémy de Prémanon (Jura)
 Église Saint-Barthélémy de Recologne (Doubs)
 Église Saint-Barthélémy de Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme)
 Église Saint-Barthélemy de Saint-Barthélemy (Morbihan)
 Église Saint-Barthélémy de Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées)

Autres pays 
 Église Saint-Barthélemy de Vilnius (Lituanie)
 Église paroissiale Saint-Barthélémy de Għargħur (Malte)
 Cathédrale Saint-Barthélemy de Francfort (Allemagne)
 Église Saint-Barthélemy de Marne (Italie)
 Église Saint-Barthélemy de Pontevedra (Espagne)
  (Espagne)

Chapelle Saint-Barthélémy 
 Chapelle Saint-Barthélémy d'Iffendic (Ille-et-Vilaine, France)
 Chapelle Saint-Barthélémy de Montluel (Ain, France)
 Chapelle Saint-Barthélemy de Paderborn (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)

Liste d'églises
Liste de chapelles en France
Église dédiée à saint Barthélemy